Cyatholipus är ett släkte av spindlar. Cyatholipus ingår i familjen Cyatholipidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Cyatholipus